Les termes siège de Belfort ou bataille de Belfort peuvent faire référence à l'un de ces évènements :

 le siège de Beaufort ou de Belfort en Syrie en 1189-1190 ;
 le siège  de Beaufort ou de Belfort en 1268 ;
 le siège de Belfort (08-1374) en  par Rodolphe de Habsbourg-Lauffenburg, un parent du duc d'Autriche ;
 le siège de Belfort (10-1374) en automne 1374 par Enguerrand VII de Coucy ;
 le siège de Belfort (1400) par les Bâlois en guerre contre la Maison d'Autriche ;
 le siège de Belfort (1427) par Thibaut VIII de Neufchâtel, allié du duc de Bourgogne Philippe le Bon ;
 le siège de Belfort (1431) par les troupes de Philippe le Bon ;
 le siège de Belfort (1444-1445) par les Écorcheurs sous la conduite du dauphin de France, le futur Louis XI ;
 le siège de Belfort (1525) durant la guerre des Paysans allemands ;
 le siège de Belfort (01-1633) durant la guerre de Trente Ans par les Suédois ;
 le siège de Belfort (10-1633) durant la guerre de Trente Ans par les Autrichiens ;
 le siège de Belfort (03-1634) durant la guerre de Trente Ans par les Suédois ;
 le siège de Belfort (10-1634) durant la guerre de Trente Ans par les Autrichiens ;
 le siège de Belfort (01-1635) durant la guerre de Trente Ans par les Français du duc Henri II de Rohan ;
 le siège de Belfort (06-1636) durant la guerre de Trente Ans par Louis II de Champagne, comte de la Suze ;
 le siège de Belfort (1653-1654) par le maréchal Henri de La Ferté-Senneterre ;
 le siège de Belfort (1814) durant la campagne de France par les troupes bavaroises, autrichiennes et russes ;
 le siège de Belfort (1815) durant la campagne de France;
 le siège de Belfort (1870-1871) durant la guerre franco-prussienne ;
 le monument des Trois sièges de Belfort.

Notes 

Homonymie de sièges